Milew ist der Name von

 Emil Milew (* 1968), bulgarischer Sportschütze
 Geo Milew (1895–1925), bulgarischer Literaturkritiker und Dichter
 Iwan Milew (1897–1927), bulgarischer Maler
 Janaki Milew (* 2004), bulgarischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Milev